Ганс Георг фон Макензен (; , Берлин — , Констанц) — немецкий государственный деятель. Капитан (1919). Группенфюрер СС (1942).

Биография

Образование 
 проходил обучение в Гренобльском, Мюнхенском, Кильском и Лейпцигском университетах. Доктор права.

Карьера в армии 
 начал свою службу в 1901 году в звании фанен-юнкер, а уже в 1903 году был произведен в лейтенанты.
 с 1905 по 1919 год был адъютантом принца Августа-Вильгельма Прусского. В 1919 году вышел в отставку в звании капитана, в этом же году поступил на службу в Имперское министерство иностранных дел.

Карьера в МИД 
 в 1920 году — секретарь посольства в Копенгагене, затем с 1922 года — в Центральном аппарате германского МИДа.
 в 1923 году — советник посольства в Ватикане, с 1926 года — советник посольства в Брюсселе, с 1929 советник посольства в Албании
 затем с 1930 по 1931 год вновь на службе в Центральном аппарате Имперского министерства иностранных дел. С 1931 по 1933 советник посольства в Мадриде.
 с 1933 по 1937 год — посланник в Будапеште, в 1937 году был снят с поста и назначен статс-секретарём Имперского Министерства иностранных дел.
 с 1938 года — посол в Италии, оставался на данной должности до самого падения режима Муссолини. Затем в отставке.

Примечания

Литература 
 

Офицеры СС
Государственные деятели Германии
Выпускники Гренобльского университета
Выпускники Мюнхенского университета
Выпускники Кильского университета
Выпускники Лейпцигского университета
Послы Германии в Венгрии
Послы Германии в Италии